Арабов — русская фамилия; имеет женскую форму Арабова.

Известные носители 
 Арабов, Борис (1925—1984) — болгарский актёр театра, кино и радио.
 Арабов, Исаметдин — звеньевой колхоза «Брляшкан» Избаскентского района Андижанской области, Герой Социалистического Труда.
 Арабов, Маматкул Абдукадырович (1921—1999) — советский кинооператор.
 Арабов, Саидкул Амирович (род. 1959) — председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.
 Арабов, Юрий Николаевич (род. 1954) — советский и российский прозаик, поэт, сценарист, заслуженный деятель искусств России.

Примечания